Blackpool est une ville côtière britannique.
Blackpool  une ville côtière de l'Île Waiheke proche de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande.
Blackpool Dance Festival, un concours de danse de salon ayant lieu dans la ville de Blackpool.
Blackpool est une mini-série britannique.
Blackpool est un groupe de rock français